

Astronomia 
 6381 Toyama – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Giappone
 Toyama –  città della prefettura di Toyama

Persone 
 Keiichirō Toyama – autore di videogiochi e sceneggiatore giapponese
 Miyuki Toyama – astrofilo e divulgatore scientifico giapponese
 Nao Tōyama – doppiatrice e cantante giapponese

Altro 
 Castello di Toyama – castello della città di Toyama in Giappone
 Ginshiro Toyama – personaggio della serie manga e anime Detective Conan